Naselja u BiH:
 Ljeskovik (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde 
 Ljeskovik (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica